Die Oblast Irkutsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 33 Rajons und 9 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 68 Stadt- und 356 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Sechs der Rajons bildeten bis zum 31. Dezember 2007 ein eigenständiges Föderationssubjekt, den Autonomen Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten. Auch seit ihrem Anschluss an die Oblast Irkutsk besitzen diese Territorien unter dieser Bezeichnung einen Sonderstatus innerhalb der Oblast (in der Tabelle grau hinterlegt).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Verwaltungsgliederung auf der Webseite der Gesetzgebenden Versammlung der Oblast Irkutsk (russisch)
 Oblast Irkutsk auf terrus.ru (russisch)

Irkutsk